Las flores son los órganos reproductores más característicos de las plantas llamadas «fanerógamas».

El término flores también puede referirse a:

Apellido 

 Flores (apellido)

Lugares

Argentina 

 Flores (Buenos Aires), barrio de la ciudad de Buenos Aires.
 Estación Flores (Sarmiento), estación del Ferrocarril Sarmiento en el barrio homónimo de la ciudad de Buenos Aires. 
 Estación Las Flores, estación del Ferrocarril Roca en la ciudad homónima.
 Las Flores, localidad de la provincia de Buenos Aires.
 Partido de Las Flores, de la provincia de Buenos Aires, del cual es cabecera la localidad mencionada.
 San José de Flores, antiguo municipio de la provincia de Buenos Aires.
 San José de Flores (Subte de Buenos Aires), estación del subte de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Flores.

Brasil 

 Flores, municipio del estado de Pernambuco.

 Vila Flores, municipio del estado de Río Grande do Sul.

Canadá 

 Isla de Flores (Colombia Británica), isla cerca de la costa de la isla de Vancouver en la Colombia Británica.

Colombia 

 Flores (estación de TransMilenio), estación del sistema metropolitano de transporte masivo de la ciudad de Bogotá.

Costa Rica 

 Cantón de Flores, cantón de la provincia de Heredia.
Flor de ayote ( Costa Rica)
Flor de itabo ( Costa Rica)

Ecuador 

 Flores (parroquia), parroquia del cantón Riobamba.

España 
 Flores de Ávila, municipio de la provincia Ávila;
 Flores (Aranga), lugar de la parroquia de Feás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña;
 Flores (Coirós), lugar de la parroquia de Ois, del municipio de Coirós, provincia de La Coruña;
 Flores del Sil, localidad del municipio Ponferrada, provincia de León;
 Val de Flores, lugar de la parroquia de Magazos, del municipio de Viveiro, provincia de Lugo;
 Los Flores, localidad del municipio Cartagena, Región de Murcia;
 Cala Flores, localidad del municipio Cartagena, Región de Murcia;
 Vilar de Flores, lugar de la parroquia de Espiñeiros, del municipio de Allariz, provincia de Orense;
 Villa Flores (Pontevedra), lugar de la parroquia de Lalín, del municipio de Lalín, provincia de Pontevedra;
 Casillas de Flores, municipio de la provincia Salamanca;
 Villar de Flores, localidad del municipio El Payo, provincia de Salamanca;
 Aldehuela de las Flores, localidad del municipio Zorita de la Frontera, provincia de Salamanca;
 Las Flores (Toledo), localidad del municipio El Viso de San Juan, provincia de Toledo;
 Flores (Zamora), localidad del municipio Gallegos del Río, provincia de Zamora;
 Barrio de las Flores, localidad del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza.

Guatemala 

 Flores (Petén), cabecera del departamento de Petén.

Indonesia 

 Isla de Flores (Indonesia).

México 

 Villaflores (Chiapas), municipio del estado de Chiapas.

Portugal 

 Isla de Flores (Azores), isla en el archipiélago portugués de las Azores.

Uruguay 

 Isla de Flores (Uruguay);
 Departamento de Flores.

Apellidos 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Beatriz Flores Silva, directora uruguaya de cine;
 Carmen Flores, cantante española; 
 Carlos Flores Facussé, presidente de Honduras (1998-2002);
 Celedonio Flores, poeta y letrista argentino;
 Christine Flores, conocida como Christina Milian cantante y actriz estadounidense; 
 Darío Flores, futbolista uruguayo;
 Edison Flores, futbolista peruano;
 Erwin Flores, cantante, guitarrista y compositor de proto-punk de Perú;
 Fernando Flores Labra, político chileno;
 Gabriel Flores, muralista mexicano;
 Francisco Flores, expresidente de República de El Salvador;
 Los Hermanos Flores Magón;
 Humberto Flores, torero mexicano;
 Igor Flores, ciclista español;
 Iker Flores, ciclista español;
 Jorge Flores, pintor mexicano;
 José Turu Flores, futbolista argentino;
Juan Flores, exfutbolista y ciclista peruano;
Juan Diego Flórez, cántente de ópera ítalo-peruano;
 Juan José Flores, primer presidente de Ecuador;
</td> Laura Flores, actriz mexicana;
 Leopoldo Flores, pintor mexicano;
 Lola Flores, actriz española;
 Lolita Flores, cantante española;
 Lourdes Flores, política peruana;
 Manolo Flores, baloncestista español;
 Manuel Flores Mora, político uruguayo;
 Manuel Flores Silva, político uruguayo hijo del anterior;
 Miguel Flores Quirós, "Capullo de Jerez", cantaor español;
 Pancho Flores, pintor mexicano;
 Pepa Flores, "Marisol", cantante española;
 Ricardo Flores Magón, anarquista mexicano;
 Rosario Flores, cantante española;
 Venancio Flores, militar y político uruguayo;
 Venancio Flores, político uruguayo;
Wilindoro Cacique Flores, cantante y compositor de cumbia amazónica peruana y sicodelia de la banda Juaneco y su Combo.
|}

 Desambiguaciones de nombre y apellido 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Alejandro Flores
 Antonio Flores
 Carlos Flores
 Felipe Flores
 Fernando Flores
 Francisco Flores
 Jorge Flores
 José Flores
 Luis Flores
 Manuel Flores
 Óscar Flores
 Pedro Flores
 Ricardo Flores
|}

Además 

 Flor frita, dulce típico de la gastronomía española.
 Flores (serie filatélica), serie filatélica de Alemania.
Existe una gran variedad de flores en función del hábitat en el que se encuentran, el tamaño o el color.
Las flores son utilizadas en varias ocasiones como regalo, decoración y también son empleadas en perfumes y colonias.